Stranded peut être :

Cinéma 

 Stranded, un film muet américain réalisé par Lloyd Ingraham en 1916
 Stranded, un film muet américain réalisé par William Watson en 1925
 Stranded, un film muet américain réalisé par Phil Rosen en 1927, avec Shirley Mason
 Stranded, le titre original du Bureau des épaves, un film américain réalisé par Frank Borzage en 1935
 Stranded, un film américain réalisé par Juleen Compton en 1965, avec Gary Collins
 Stranded, film américain de science-fiction réalisé en 1987 par Fleming B. Fuller et Tex Fuller, avec Flea
 Stranded, film américain de science-fiction réalisé par Fred Olen Ray en 2001, avec Michael Dudikoff
 Stranded, film espagnol réalisé par María Lidón sorti en 2002
 Stranded, le titre anglais original d'À la dérive, film australien réalisé par Stuart McDonald sorti en 2006 avec Emily Browning

Télévision

Série télévisée 
 The Stranded, série télévisée thaïlandaise diffusée en 2019, sur Netflix

Téléfilms 
 Stranded, téléfilm américain réalisé par Earl Bellamy et diffusé en 1976, avec James Cromwell
 Stranded, téléfilm américain réalisé par Rod Daniel et diffusé en 1986, avec Ja'net DuBois
 Stranded, téléfilm américain réalisé par Charles Beeson et diffusé en 2002, avec Liam Cunningham ; sorti en 2003 en France sous le titre « Seuls au bout du monde ».
 Stranded, téléfilm américain réalisé par Kern Konwiser et diffusé en 2006, avec Erica Durance

Musique

Album 

 Stranded, le titre d'un album de Roxy Music sorti en 1973.

Chanson 

 Stranded, le dixième titre de l'album Brigade (1990) du groupe Heart ;
 Stranded, une chanson de la chanteuse de pop suédoise Agnes Carlsson ;
 Stranded, une chanson de Plumb (1999), reprise par Jennifer Paige (2002) ;
 Stranded (Haiti Mon Amour), une chanson caritative interprétée par Jay-Z, Bono, The Edge et Rihanna (2010).